Arbor Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arbor Heights (Tennessee), im Washington County
 Arbor Heights (Washington), im King County